Leptosomus može označavati
Leptosomus (Leptosomidae), rod ptica iz porodice Leptosomidae.
Leptosomus (Curculionidae), rod kukaca iz porodice Curculionidae